Зелиньский () — фамилия польского происхождения. Девятая (на 2015 год) по распространённости в Польше.

Шляхетские рода Зелиньских относились к разным гербам

Известные представители 
 Зелиньский, Адриан (род. 1989) — польский штангист, олимпийский чемпион 2012 года
 Зелиньский, Анджей (род. 1962) — польский актёр
 Зелиньский, Анджей Францишек (род. 1936) — польский легкоатлет
 Зелиньский, Владислав (род. 1935) — польский гребец-байдарочник, чемпион мира 1958 года
 Зелиньский, Владислав Корнель (1836—1894) — польский писатель и историк
 Зелиньский, Войчех (род. 1955) — польский музыкант
 Зелиньский, Генрих (1920—1981) — польский историк, профессор Вроцлавского университета
 Зелиньский, Густав (1809—1881) — польский поэт и писатель, участник Ноябрьского восстания
 Зелиньский, Зигмунт (1925—2017) — польский военный деятель времён ПНР, член Военного совета национального спасения
 Зелиньский, Кшиштоф (род. 1950) — польский патолог, профессор медицинских наук
 Зелиньский, Людвик (1808—1873) — польский литератор, отец Ярослава и Владислава Корнеля Зелиньских
 Зелиньский, Михал (род. 1992) — польский снукерист
 Зелиньский, Пётр (род. 1994) — польский футболист
 Зелиньский, Пётр Петрович (1863—1931) — католический священник
 Зелиньский, Станислав (1880 — 1936) — польский историк, публицист и общественный деятель. 
 Зелиньский, Томаш (род. 1989) — польский тяжелоатлет
 Зелиньский, Юлиуш (1881—1944) — польский педагог
 Зелиньский, Ярослав (1844—1922) — американский пианист, композитор, музыкальный критик, сын Людвика Зелиньского
 Зелиньский, Яцек (род. 1967) — польский футболист

См. также 
 Зелиньская
 Зелинский — По-русски может также передаваться как Зелинский.

Примечания